Алтайский район - название нескольких административно-территориальных единиц, находящихся в районе Алтая:

 Алтайский район (Алтайский край)
 Алтайский район (Хакасия)
 Алтайский район (Восточно-Казахстанская область)